Alexander Martinek (1919-1944) – calciatore tedesco
H.O. Martinek (1877-1935) – regista e attore francese 
Ivy Martinek (1880-1949) – attrice francese 
János Martinek (1965) – ex pentatleta ungherese
Lisa Martinek (1972-2019) – attrice e sceneggiatrice tedesca
Radek Martínek (1976) – ex hockeista su ghiaccio ceco
Sven Martinek (1964) – attore tedesco
Veronika Martinek (1972) – ex tennista tedesca